Jean Bousquet (1867-1925), syndicaliste et militant socialiste français
 Jean Bousquet (1912-1996), helléniste et directeur de l'École normale supérieure
 Jean Bousquet (1923-1996), acteur
 Jean Bousquet (1932-), homme politique et créateur de Cacharel.